Галузи́я () — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723681501. Население по переписи 2001 года составляет 757 человек. Почтовый индекс — 44613. Телефонный код — 3376. Занимает площадь 2,7 км².

Адрес местного совета 
44613, Волынская область, Маневичский р-н, с.Галузия, ул.Зелёная, 7

Ссылки 
 Галузия на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Маневичского района